Ре́вность:

Ревность — желание безраздельно распоряжаться всем временем и всеми силами, душевными и телесными, другого человека; мучительное сомнение в чьей-либо верности, любви, преданности.

 

 Другое:
 «Ревность» — картина норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка.

См. также 
 «Ревность Барбулье» — пьеса, одноактный фарс Мольера, написанный предположительно в 1653 году.